Dinastia Tudor se poate referi la:

Dinastia Tudor, casă regală engleză
Dinastia Tudorilor (serial TV)